Matilainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme

 (1901-1967), athlète olympique finlandais
 (1907-1993), athlète finlandais de steeple

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois